

Фомичово — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Фомичово — присілок, Уфимський район, Башкортостан